(1912-1997), est une actrice américaine, mère de Martin Scorsese.
  (1913-1993), est un acteur américain, père de Martin Scorsese.
 Martin Scorsese (1942-), est un réalisateur américain.

Patronyme italien